Das Damendoppel der Australian Open 1985 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Martina Navratilova und Pam Shriver. Das Finale bestritten Martina Navrátilová und Pam Shriver gegen Claudia Kohde-Kilsch und Helena Suková, das Navrátilová und Shriver in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1985